R06 (Raccordo A1-Tangenziale est) – tratto iniziale dell’Autostrada del Sole gestito da Autostrade per l'Italia; in tutto e per tutto parte dell’autostrada del Sole senza soluzioni di continuità, e perciò autostrada a tutto tondo, ha recentemente ricevuto la classificazione di R06 sui cartelli chilometrici per ragioni puramente burocratiche: quando si costruì la connessione diretta fra l’Autosole e la Tangenziale est, questa risultò più lunga del tratto iniziale originario dell’arteria, l’odierno "raccordo piazzale Corvetto", e per non rinumerare le chilometriche dell’intera autostrada se ne applicò qui una negativa dal nuovo punto zero, risultante in corrispondenza del cavalcavia "raccordo San Donato-Bagnolo"; tale tratto con numerazione negativa di 1,7 km è, appunto, definito ora R06;
 Raccordo autostradale 6 – arteria stradale dell'Umbria di varia classificazione a seconda delle fonti.